

Persone 

Jacob Une Larsson – calciatore svedese
Oliver Ekman-Larsson – hockeista su ghiaccio svedese
Olof Larsson, meglio noto con la trasposizione latina Olaus Laurentii – religioso svedese

Pagine correlate
Erik Larsson
Gunnar Larsson
Lennart Larsson
Martin Larsson
Peter Larsson